Geoinżynieria (grunty)  - ulepszanie gruntów
 Geoinżynieria (klimat) – sztuczne zmiany klimatu i pogody